La Riotmaker Records è un'etichetta indipendente italiana fondata a Udine nel 1999 su iniziativa di Luka Carnifull e di Pasta degli Amari.

L'etichetta friulana è specializzata in un genere musicale a metà strada fra la dance, l'elettronica e l'indie rock, definita dagli stessi membri dell'etichetta pop sbagliato.

Artisti principali 
 Amari
 Ah, Wildness!
 Ex-Otago
 Fare Soldi
 Carnifull Trio
 Scuola Furano

Note

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche italiane